Эрроминче́ла (, ), также эррумансела () или эрремайцела () — название как субкультурной группы цыган, проживающей в Стране Басков, так и их особого креольского языка, основанного на лексике кэлдэрарского диалекта и баскской грамматике. С этнической и лингвистической точки зрения цыгане-эрроминчела отличаются от кале в Испании и от каскаро на юго-западе Франции.

Этимология названия 

Этимология слова Erromintxela неясна, возможно, является экзонимом недавнего происхождения. Ранее баски называли эту группу цыган словом ijitoak (то есть «египтяне»), ungrianok (то есть «венгры») или buhameak (то есть «богемцы»).

Ряд лингвистов (De Rochas, Baudrimont, Macritchie) предполагают, что термин происходит от искажённого на баскский манер французского слова romanichel, или romané-michel, означающего «бродяга, цыган и т. п.». Этот вышедший в настоящее время из употребления французский жаргонизм засвидетельствован близ Пиренейских гор, в особенности в северной части исторической Страны Басков, однако не имеет отношения к имени Мишель, а происходит, в свою очередь, от искажённого цыганского Romani čel «человек-цыган». Интересно, что от того же слова происходит одно из самоназваний крымских цыган — «урмачель».

В баскском языке название этнической группы изначально имело несколько вариантов написания — Errama-itçéla, Erroumancel, errumanzel и erremaitzela. Начальная е- здесь представляет собой типичную для баскского протетическую гласную, конечная -a является показателем определенного артикля.

Статус языка 
В настоящий момент существует предположительно 500 человек, говорящих на эрроминчела, в испанской Стране Басков, что составляет около 2% от общего количества в 21 000 цыган Испании, и ещё предположительно 500 человек во Франции. Большинство носителей языка на юге — пожилые люди в возрасте старше 80 лет, довольно бегло владеющие языком (многие из них одновременно хорошо владеют испанским, баскским и диалектом кале цыганского языка); члены этнической группы среднего возраста в большинстве своём пассивные билингвы, то есть на языке эрроминчела понимают речь, но не говорят сами, молодёжь говорит только на баскском или испанском языках. Во Франции язык до сих пор передаётся из поколения в поколение.

В XX веке, в связи с ростом индустриализации, большое количество цыган-кале переселилось в Страну Басков, что могло способствовать росту числа носителей эрроминчела.

История 
Предки эрроминчела, говорившие на кэлдерарском диалекте цыганского языка, прибыли в Страну Басков в XV веке. Муньос и Лопес де Мунхия (Muñoz and Lopez de Mungia) полагают, что структурное и фонологическое сходство между цыганским (романи) и баскским языками способствовали проникновению в цыганский язык баскской морфологии с образованием креольского языка эрроминчела.

По сравнению с цыганами в других странах эрроминчела довольно глубоко интегрировались в баскское общество, усвоили баскские обычаи (в частности, довольно широкие права женщин, игры — берцоларица (bertsolaritza) и пелота) и местные диалекты баскского языка. По-видимому, среди басков отношение к цыганам было в целом более терпимым, в то время как в Европе они подвергались преследованиям. Тем не менее, даже в Стране Басков цыгане иногда страдали от преследований властей; в частности, в 1602 г. Королевский совет Наварры издал эдикт, требующий очистки страны от всех «бродяг», которые на основании эдикта приговаривались к 6 годам на галерах.

К 18 веку отношение к цыганам изменилось и началась их интеграция в местное общество. Например, Наваррский двор принял в 1780/1781 гг. закон № 23, призывавший «власти позаботиться о них, найти им место для поселения, достойные ремёсла и способы жизни…».

Первое опубликованное литературное произведение на языке эрроминчела — стихотворение Йона Миранде «Kama-goli» (в переводе с эрроминчела — «Песня о любви»).

Хотя эрроминчела называют себя ijitoak («ихитоак», «цыгане»), они отличают себя от кале, которых они называют xango-gorriak («шанго-горриак», «красноногие»).

Лингвистические характеристики 
Исследования Муньоса и Лопеса де Мунхиа (Muñoz and Lopez de Mungia) показали, что эрроминчела не происходит от языка кало, ещё одной этнолингвистической группы цыган в Испании, а основан на кэлдерарском диалекте с примесью баскских слов и морфологических элементов. Лексика в подавляющем большинстве цыганская, однако морфология и грамматика происходят из различных баскских диалектов. От исконно цыганской грамматической структуры остались лишь слабые следы. Язык эрроминчела непонятен ни для басков, ни для кале. Формы, приведённые в скобках, указывают на устаревшее написание.

Однако, поскольку и эрроминчела, и кало происходят от диалектов цыганского языка, между ними есть ряд общих слов, сходных по значению:

Фонология 
Согласно исследованию Бодримона 1862 г. и современным источникам, фонология эрроминчела чрезвычайно богата. В южных зонах распространения отсутствуют звуки [y] и [θ], что отражает различие между южными и северными баскскими диалектами. Из опубликованных материалов неясно, существует ли в эрроминчела типичное для других цыганских диалектов различение /g/~/ɣ/.

Морфология 
Примеры морфологических особенностей эрроминчела:

Образование глаголов 
Большинство глаголов имеют корень цыганского происхождения и баскский суффикс -tu:

Морфология глагола 
Большинство глагольных формантов эрроминчела идентичны формантам в баскских диалектов:

Частицы 
Для отрицания используется не баскская частица ez/ezetz, а na/nagi (ср. цыган. na/níči). Частица «да» — ua (цыган. va), ср. баск. bai/baietz.

Существительные 
Большинство существительных имеют цыганские корни, но нередко присоединяют баскские суффиксы. В приведенной ниже таблице существительные приведены непоследовательно, некоторые с суффиксом абсолютива -a, некоторые без. Баскские формы приведены для сравнения.

Календарь 
Как пишет Бодримон, язык эрроминчела заимствовал баскские названия месяцев, при этом некоторые представляют собой формы, существовавшие до введения стандартного баскского языка. Например, месяц август на стандартном баскском чаще называется Abuztua, чем Agorrila.

Как пишет Бодримон, термины времени (кроме месяцев) образуются при помощи суффикса breja (bréχa) «год»: breja kinua «месяц» и breja kipia «неделя».

Числительные 
Числительные в эрроминчела — цыганского происхождения:

Прилагательные и наречия 
Прилагательные и наречия в основном происходят от цыганских форм:

Личные и указательные местоимения 
Местоимения имеют как цыганское, так и баскское происхождение:

Материалы Бодримона 
Большинство материалов Бодримона легко находят подтверждение в других источниках по эрроминчела, однако некоторые слова — в основном глаголы — заслуживают более пристального внимания.

Существительные 
Материалы Бодримона содержат большое количество слов, производных от баскских.

Ряд записанных Бодримоном глосс вызывают сомнения, в особенности сельскохозяйственные термины.

Глагольная система и местоимения 
Система глагола и существительного в записях Бодримона имеет ряд особенностей. Наряду с тем, что он приводит цитатные формы глаголов в противоположность причастиям, он перечисляет местоимения (в том числе притяжательные), по-видимому, содержащие цыганские корни и неожиданные вспомогательные частицы.

Глагол ajin, «иметь» засвидетельствован и в других источниках, однако формы, производные от баскских, более распространены. В цыганском вместо глагола «иметь» обычно используется конструкция «мне, тебе, ему, ей… + есть»:

1Следует отметить, что баскские формы вроде duk («у тебя есть он») являются составной частью глагола, в то время как в эрроминчела tuk является местоимением.

В приведенных формах используется отрицательная частица na исконно цыганского происхождения. Как отмечает Бодримон, слово buter означает «много» и не является местоимением. В кэлдэрарском диалекте в конструкциях принадлежности используется винительный падеж, тогда как в эрроминчела — дательный; форма глагола «быть» тоже отличается от кэлдэрарской.

Примеры 
Примеры с поморфемным анализом:
1. khereko   ogaxoa
2. khere-ko   ogaxo-a
4. дом+показатель генитива хозяин+опр.арт.
5. "хозяин дома"

1. hiretzat goli kherautzen dinat
2. hire-tzat goli kerau-tzen d-i-na-t
3. ты–как песня делать+форма герундия глагол-связка с показателями объекта, субъекта и эргатива
4. "я пою для тебя"

Другие примеры:
Эрроминчела: txuria txiautu
Перевод: воткни нож

Эрроминчела: kuti zarrak upre!
Баскский: gora begira ezak!
Перевод: взгляни вверх!

Эрроминчела: xaua, goli keau zak, mol buterrago ajinen duk
Баскский: mutila, kanta ezak, ardo gehiago izanen duk
Перевод: мальчик, пой, ты получишь ещё вина

Эрроминчела: txaia, brastando keau zak!
Баскский: mutila, azkar korrika egizak!
Перевод: мальчик, беги быстро!

Эрроминчела: txipa nola duzu?
Баскский: izena nola duzu
Перевод: как тебя зовут?

Эрроминчела: masak eta barkitxuak panguan daoz
Баскский: ardiak eta arkumeak larrean daude
Перевод: овцы и ягнята - на лугу

Эрроминчела: nire kera zurearen palian dao, hemendik obetoao dikatuko duzu 
Баскский язык: nire etxea zurearen ondoan dago, hemendik hobeto ikusiko duzu
Перевод: мой дом - рядом с твоим, ты сможешь лучше разглядеть его отсюда

Примечания

Ссылки 
 Kalé Dor Kayiko
 Full version of the Erromintxela poem with Basque translation
 Gitano in the Spanish-language Auñamendia Encyclopedia.

Литература 
 Baudrimont, A. (1862) Vocabulaire de la langue des Bohémiens habitant les Pays Basque Français Academie Impérial des Sciences, Bordeaux
 Berraondo, R. (1921) La euskera de los gitanos in Euskalerriaren Alde — Revista de Cultura Vasca
 Macritchie, D. (1886) Accounts Of The Gypsies Of India New Society Publications, New Delhi; 2007 Reprint ISBN 978-1-4067-5005-8
 Michel, F. (1857) Le Pays Basque Paris

Языки Испании
Языки Франции
Креольские языки
Парацыганские языки
Цыганские этнические группы
Баскский язык